Rådmansö kan syfta på:

 Rådmansö – en halvö ca 10 km öster om Norrtälje i Norrtälje kommun
 Rådmansö socken – en socken i Uppland
 Rådmansö landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1951
 Rådmansö församling – en församling i Roslagens östra pastorat i Upplands södra kontrakt i Uppsala stift
 Rådmansö kyrka – en kyrkobyggnad som ligger vid Infjärden på Rådmansö
 Rådmansö distrikt – ett distrikt i Norrtälje kommun och Stockholms län 2016–